John McGarvie ist der Name folgender Personen:

* John McGarvie (Autor) (1795–1853), schottisch-australischer Autor
 John McGarvie Smith (1844–1918), australischer Metallurge und Bakteriologe